Holbæk henviser til flere artikler:

 Holbæk – sjællandsk by og købstad (i Holbæk Provsti)
 Holbæk Kommune – kommune med Holbæk som hovedby
 Holbæk (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse i Holbæk Sogn i Østjylland.
 Holbæk (Tønder Kommune) – en bebyggelse i Vodder Sogn i Sønderjylland.
 Holbæk Ladegård – gård beliggende ca. 2 km sydvest for Holbæk.
 Holbækgård – gård beliggende ca. 18 km nordøst for Randers.
 Holbækgård (Hedensted Kommune) – gård beliggende ca. 4 km nord for Juelsminde.

 Andet
 Holbæk (sang) – en sang af Wikke & Rasmussen og sunget af Peter Belli